Нью-Маркет:

 Нью-Маркет — город в округе Скотт, штат Миннесота, США.
 Нью-Маркет — тауншип в округе Скотт, Миннесота, США.
 Нью-Маркет — город в штате Мэриленд, США.

См. также 
 Ньюмаркет